|-
| 88701 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88702 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88703 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88704 - || 2001 SF || 16 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 88705 - || 2001 SV || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88706 - || 2001 SW || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88707 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88708 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88709 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88710 - || || 18 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88711 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88712 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88713 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88714 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88715 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88716 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88717 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88718 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88719 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88720 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88721 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88722 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88723 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88724 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88725 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88726 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88727 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88728 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88729 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88730 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88731 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88732 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88733 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88734 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88735 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88736 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88737 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88738 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88739 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88740 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88741 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88742 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88743 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88744 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88745 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88746 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88747 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88748 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88749 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88750 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88751 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88752 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88753 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88754 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88755 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88756 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88757 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88758 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88759 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88760 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88761 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88762 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88763 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88764 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88765 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88766 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88767 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88768 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88769 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88770 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88771 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88772 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88773 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88774 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88775 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88776 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88777 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88778 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88779 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88780 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88781 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88782 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88783 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88784 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88785 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88786 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88787 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88788 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88789 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88790 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88791 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88792 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88793 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88794 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88795 Morvan || || 20 de setembre, 2001 || Le Creusot || J.-C. Merlin
|-
| 88796 - || || 22 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 88797 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88798 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88799 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88800 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8